Castellani ist:

 der Name eines antiken iberischen Volkes, siehe Castelani

Castellani ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Castellani (1874–1971), italienischer Mediziner und Mikrobiologe
 Alessandro Castellani (1823–1883), italienischer Juwelier und Sammler
 Andrea Castellani (* 1972), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Augusto Castellani (1829–1914), italienischer Juwelier und Sammler
 Benvenuto Italo Castellani (* 1943), Erzbischof von Lucca
 Carlo Castellani (1909–1944), italienischer Fußballspieler
 Cesar Castellani († 1905), maltesischer Architekt
 Christopher Castellani (* 1972), US-amerikanischer Schriftsteller
 Daniel Castellani (* 1961), argentinischer Volleyballspieler und -trainer
 Enrico Castellani (1930–2017), italienischer Maler und Reliefkünstler
 Flavio Castellani, italienischer Astronom
 Franco Castellani (1915–1983), italienischer Schauspieler
 Giovanni Battista Castellani (1820–1877), italienischer Politiker
 Giuliana Castellani (1979–2019), Schweizer Mezzosopranistin
 Giuseppe Maria Castellani (1798–1854), italienischer Geistlicher, päpstlicher Sakristan
 Iván Castellani (* 1991), argentinischer Volleyballspieler
 Leandro Castellani (* 1935), italienischer Dokumentarfilmer
 Leonardo Castellani (1899–1981), argentinischer Schriftsteller und Theologe
 Mario Castellani (1906–1978), italienischer Schauspieler
 Massimo Castellani (* 1942), italienischer Regisseur
 Pio Fortunato Castellani (1794–1865), berühmter römischer Goldschmied
 Renato Castellani (1913–1985), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Roberto Castellani (1926–2004), italienischer überlebender KZ-Häftling
 Rocky Castellani (1926–2008), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Stadio Carlo Castellani, Castellani-Maler